Марунцеј има више значења:

 Марунцеј (Марунцеј), насеље у округу Олт у Румунији
 Марунцеј (Колонешти), насеље у округу Олт у Румунији
 Општина Марунцеј (Олт), општина у округу Олт у Румунији